Schmitt este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Carl Schmitt (1888-1985), jurist și expert în filozofie politică german
 Eric-Emmanuel Schmitt (n. 1960), dramaturg, prozator, romancier și regizor franco–belgian
 Harrison Schmitt (n. 1935), astronaut american
 Ingo Schmitt (n. 1957), om politic german,
 Martin Schmitt (n. 1978), săritori german cu schiurile
 Oliver Jens Schmitt (n. 1973), istoric elvețian
 Pál Schmitt (n. 1942), om politic maghiar

Vezi și 
 Schmid
 Schmied
 Schmidt
 Schmitz
 Smith (nume)
 Smits